«No New Friends» () — песня музыкального трио LSD в составе английского музыканта Labrinth, австралийской певицы и автора Сии Ферлер и американского продюсера Дипло, вышедшая 14 марта 2019 года и ставшая пятым релизом группы после «Genius» и «Audio», «Thunderclouds» и Mountains.
В психоделическом видео в очередной раз снималась 16-летняя танцовщица Мэдди Зиглер.

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями. Кэт Бейн из журнала Billboard описала «No New Friends» как «яркую ритмическую мелодию, которая звучит тепло и солнечно, как весна для ваших ушей», и «заразительно цепляет». Деррик Россиньоль из журнала Uproxx назвал песню «оптимистичной» и «одой признательности за то, что у вас есть». Он написал, «Песня дает всем шанс проявить себя, благодаря уникальному вокалу Сиа, хип-хоп-энергии Лабиринта, и поп-продюсированию Diplo (с влиянием EDM-музыки), которое их всех объединяет вместе».

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео для песни было выпущено 16 апреля 2019 года. Журнал Rolling Stone в своём обзоре назвал видеоклип «фантастически визуальным» и описал его следующим образом: «Клип, снятый Дано Черни и поставленный Райаном Хеффингтоном, при участии 16-летнего дубля тела Сии Ферлер в лице танцовщицы Мэдди Зиглер. Она в роли доброй великанши встречает одетого в розовую мантию рэпера Labrinth на земле Dr. Seussian в волшебном лесу из пушистых деревьев и причудливых пухлых облаков. Они резвятся среди деревьев, смотрят на облака и встречаются с несколькими уменьшенными клонами Зиглер, которые танцуют на склоне горы. Позже на видео появляется Diplo в виде плавающего солнца и луны и еще одного гиганта, возвышающегося над Зиглер».

Участники записи 
 Сия Ферлер — вокал, автор текста, композитор
 Дипло — производство, программирование, автор текста, композитор
 Labrinth — производство, инжиниринг, программирование, вокал, композитор
  — производство, программирование, автор текста, композитор
  (Philip Meckseper) – программирование, подготовка, автор текста, композитор

Чарты

Недельные чарты

Примечания

Ссылки 
  (официальное видео)

Песни 2019 года
Песни Сии
Песни, написанные Сией
Данс-поп-песни
Синглы Columbia Records
Психоделические песни
Песни, спродюсированные Дипло
Песни группы LSD
Песни, спродюсированные Labrinth
Песни, написанные Дипло